BNP jest skrótem następujących terminów:

 Brytyjska Partia Narodowa (ang. British National Party)
 mózgowy peptyd natriuretyczny (ang. Brain Natriuretic Peptide)
 Biblioteka Narodowa Portugalii (port. Biblioteca Nacional de Portugal)